Pruckmann ist Familienname von:

 Christoph Pruckmann (16. Jh.), Bürgermeister von Frankfurt an der Oder und Geheimrat des Kurfürsten Joachim von Brandenburg
 Friedrich Pruckmann (1562–1630), Jurist und Kanzler des Kurfürsten von Brandenburg